Iron Mike ist der Spitzname folgender Personen:

 Mike DiBiase (1923–1969), US-amerikanischer Wrestler
 Mike Ditka (* 1939), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Michael Malloy (1873–1933), irisches Mordopfer
 Mike Michalske (1903–1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Mike Tyson (* 1966), US-amerikanischer Boxer
 Mike Webster (1952–2002), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Mike Zambidis (* 1980), griechischer K-1-Kämpfer